План де Ајала Уно има више значења:

 План де Ајала Уно, Амплијасион Сан Педро (Уруапан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 План де Ајала Уно, Мигел Анхел Роча Галван (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику